Statkiewicz, Statkewicz, Stadtkewitz:
 Józef Statkiewicz (1918–2009)
 Maksymilian Statkiewicz (1889–1976) – choreograf i reżyser tetralny
 Mikałaj (Mikoła) Statkiewicz (biał.: Мікала́й (Міко́ла) Ві́ктаравіч Статке́віч; * 1956)